Pyszczyn peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Pyszczyn, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Pyszczyn, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Pyszczyn, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.